Mario Melis – pittore italiano
Mario Melis – politico italiano
Mario Melis – aviatore italiano, asso della seconda guerra mondiale